Aviva London Grand Prix 2010 – mityng lekkoatletyczny zaliczany do cyklu diamentowej ligi, który odbył się w Londynie 13 i 14 sierpnia.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono 1 krajowy rekord w kategorii seniorów:

Bibliografia 
 
 
 
 
 

2010 w lekkoatletyce
2010 w Anglii
London Grand Prix